Leonid Mandelstam, Sovjet-Russisch natuurkundige
 Nadjezjda Mandelstam, Russisch dissidente schrijfster en echtgenote van de dichter Osip Mandelstam
 Osip Mandelstam, Joods-Russisch dichter en essayist